

Patronyme 

 André Gamet, photographe français ;
 Kenneth Gamet, scénariste américain ;
Laurent Gamet, universitaire et avocat français ;
Pierre Gamet, ingénieur du son français, chef-opérateur du son ;

Toponyme 

 La montagne de Gamet dans le Puy-de-Dôme a une alititude de 1322 mètres.

 A proximité de cette montagne, Le Gamet est un lieu-dit situé sur la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne.

Nom commun 

 Gamet est une variante orthographique de gamay, cépage de cuve français. 
 En moyen français, Gamet désigne un éléments de construction, un pilier de soutien.

Acronyme  
Dans l'aviation, une prévision de zone GAMET est une prévision de zone météorologique.

Notes et références

Lien externe 
 
Patronyme auvergnat